Газоразря́дная ла́мпа — источник света, излучающий энергию в видимом диапазоне. Физическая основа — электрический разряд в газах. В последнее время принято называть газоразрядные лампы разрядными лампами.

По источнику света, выходящего наружу и используемого человеком, газоразрядные лампы делятся на:
 люминесцентные лампы (ЛЛ), в которых в основном наружу выходит свет от покрывающего лампу слоя люминофора, возбуждаемого излучением газового разряда;
 газосветные лампы, в которых наружу выходит сам свет от газового разряда;
 электродосветные лампы, в которых используется свечение электродов, возбуждённых газовым разрядом.

По величине давления разрядные лампы делятся на:
 газоразрядные лампы высокого давления — ГРЛВД, подробнее см. — лампа ДРЛ.
 газоразрядные лампы низкого давления — ГРЛНД, подробнее см. — люминесцентная лампа.

Разрядные лампы обладают высокой эффективностью преобразования электрической энергии в световую. Эффективность измеряется отношением люмен/Ватт.

В разрядных лампах могут использоваться разные газы: пары металлов (ртути или натрия), инертные газы (неон, ксенон, аргон и криптон), а также их смеси. Наибольшей эффективностью, на сегодняшний день, обладают натриевые лампы (ДНаТ), они работают в парах натрия и имеют эффективность 150 лм/Вт. Подавляющее большинство разрядных ламп — это ртутные лампы, они работают в парах ртути. Среди ртутных ламп можно упомянуть дуговые ртутные люминесцентные лампы (ДРЛ). Кроме этого, широко распространены металлогалогенные лампы (МГЛ или ДРИ) — в них используется смесь паров ртути, инертных газов и галогенидов металлов. Меньше распространены безртутные разрядные лампы, содержащие инертные газы: ксеноновые лампы (ДКсТ), неоновые лампы и другие.

Разрядные источники света (газоразрядные лампы) постепенно вытесняют привычные ранее лампы накаливания, однако недостатками остаются линейчатый спектр излучения, утомляемость от мерцания света, шум пускорегулирующей аппаратуры (ПРА), вредность паров ртути в случае попадания в помещение при разрушении колбы, невозможность мгновенного перезажигания для ламп высокого давления.

Характеристики 
 Срок службы от 2000 часов до 20000.
 Эффективность от 40 до 220 лм/Вт.
 Цвет излучения: от 2200 до 20000 К
 Цветопередача: хорошая (Ra>80), отличная (Ra>90)
 Компактные размеры излучающей дуги, позволяют создавать световые пучки высокой интенсивности

Необходимо знать 
 Должны применяться в закрытых светильниках с защитным стеклом
 Для работы ламп необходимы пускорегулирующие аппараты (ПРА) и импульсные зажигающие устройства (ИЗУ).
 Неоновые лампы должны включаться в электросеть через токоограничительный резистор величиной сотни килоом — единицы мегаом.
 Нестабильно работают в «плохих» сетях: если напряжение сети отклоняется от номинала более чем на 5 %, то необходимо применять специализированные ПРА.

Области применения 
 Магазины и витрины, офисы и общественные места
 Декоративное наружное освещение: освещение зданий и пешеходных зон
 Художественное освещение театров, кино и эстрады [профессиональное световое оборудование]
 Автомобильные фары
 Фонари для подводного использования (элемент дайверского снаряжения)

Преимущества 
 Высокая эффективность ламп.
 Длительный срок службы по сравнению с лампами накаливания.
 Экономичность.

Недостатки 
 высокая стоимость (относительно ламп накаливания);
 большие размеры;
 необходимость пускорегулирующей аппаратуры;
 долгий выход на рабочий режим у некоторых типов ламп (например, металлогалогенных);
 высокая чувствительность к сбоям в питании и скачкам напряжения;
 наличие токсичных компонентов у ряда типов ламп (например, люминесцентных ламп и ДРЛ), и как следствие необходимость в инфраструктуре по сбору и утилизации;
 невозможность изготовления ламп на самое разное напряжение (от долей вольта до сотен вольт);
 наличие мерцания и гудения при работе на переменном токе промышленной частоты;
 прерывистый спектр излучения;
 невозможно регулировать мощность лампы с помощью диммера;
 затруднённое зажигание некоторых типов ламп при низких температурах.

Типы 

 Люминесцентные лампы

 Ртутные газоразрядные лампы

 Металогалогенные лампы
 Натриевые лампы

 Неоновые лампы

 Индукционные лампы

 Ксеноновые дуговые лампы

 и др.

Газы для них 
 Неон
 Аргон
 Криптон
 Ксенон
См.также: Цвета тлеющих разрядов в различных газах

Ссылки

Литература 
 
 

Лампы